Mean (пісня)
 MEAN (набір ПЗ)